Lewiston (Califòrnia)
 Lewiston (Carolina del Nord)
 Lewiston (Idaho)
 Lewiston (Maine)
 Lewiston (Michigan)
 Lewiston (Minnesota)
 Lewiston (Nebraska)
 Lewiston (Nova York)
 Lewiston (Utah)
 Lewiston (Vermont)
 Lewiston (Virgínia)
 Lewiston (Wisconsin)

Vegeu també 
 Lewistown (desambiguació)